Ledley ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Ledley (* 1987), walisischer Fußballspieler
 Robert S. Ledley (1926–2012), US-amerikanischer Physiologe und Erfinder